Nederlandse politici:
Egon von Bönninghausen (1856-1933)
Egon von Bönninghausen (1899-1943)